SVD pode significar:

 Decomposição em Valores Singulares ou Singular Value Decomposition
 Missionários do Verbo Divino
SVD Dragunov